Krückel ist der Name folgender Personen:

 Bernd Krückel (* 1964), deutscher Politiker
 Daniela Krückel (* 1995), österreichische Grasskiläuferin
 Michael Krückel (* 1988), österreichischer Grasskiläufer
 Werner Josef Krückel (* 1871; † nach 1932), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen

Siehe auch:
 Krückl